Карманово — топоним.

Казахстан 
 Карманово — до 2006 г. название села Кенорис в Махамбетском районе Атырауской области.

Приднестровье 
 Карманово — посёлок городского типа на территории Григориопольского района.

Россия 
 Карманово — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Карманово — деревня станции в Янаульском районе Башкортостана.
 Карманово — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Карманово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Карманово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Карманово — село в Железногорском районе Курской области.
 Карманово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Карманово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Карманово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Карманово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Карманово — деревня в Саргатском районе Омской области.
 Карманово — село в Гагаринском районе Смоленской области.
 Карманово — село в Заинском районе Татарстана.
 Карманово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Карманово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Карманово — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Карманово — платформа Московской железной дороги.
 Карманово — железнодорожная станция Горьковской железной дороги.